Die 1. Liga 1976/77 war die 43. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 21. August 1976 und endete am 25. Mai 1977.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1976/77 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1976/77